Бахан:

 Бахан — заимка в Иркутской области;
 Бахан — киббуц в Израиле (см. Утопия (парк));
 Бахан — населённый пункт в Индонезии;
 Бахан — ферма в Нижней Нормандии;
 Бахан — пригород Янгона.